Darla (Buffy the Vampire Slayer), personage
Darla (voornaam) 
Darla (Angel), aflevering uit de televisieserie 
Darla Records, platenlabel 
Darla (hond), vrouwtjeshond uit de film The Silence of the Lambs